Ninety Mile Beach ist der Name folgender Strände:

 Ninety Mile Beach (Neuseeland) in Neuseeland
 Ninety Mile Beach (Victoria) in Victoria, Australien
 Ninety Mile Beach (Western Australia) in Western Australia, Australien